Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 241001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 września 1973 do 9 kwietnia 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

241001-241100

241101-241200

241201-241300

241301-241400

241401-241500

241501-241600

241601-241700

241701-241800

241801-241900

241901-242000

Przypisy 

Lista planetoid 241001-242000